

Brésil 
 Águas Belas, ville et municipalité située dans l'État de Pernambouc ;
 Águas Belas, village situé dans l'état du Cearà, municipalité de Cascavel ;

Portugal 
 Águas Belas, paroisse civile de la municipalité de Ferreira do Zêzere, située dans le district de Santarém ;
 Águas Belas, paroisse civile de la municipalité de Sabugal, située dans le district de Guarda.